Sezon (1975/1976) był 73. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. Żaden zespół nie spadł do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył László Fazekas, który w barwach klubu Újpesti Dózsa SC strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej